'Världsmästerskapet i handboll för damer 1997 spelaes i Tyskland 30 november-14 december 1997. Danmark vann turneringen före Norge och Tyskland.

Förlopp
Turneringen blev dock även ihågkommen för ett slagsmål på läktaren mellan en dansk och en tysk under semifinalen Danmark-Ryssland (32-22), som slutade med att tysken plockade fram en kniv och stack dansken. En annan dansk försökte gå emellan, men blev själv knivskuren. Båda danskarna dog snart, och tysken greps snart av polis. Han erkände knivdådet under polisförhöret, och sade att han begick det under alkoholpåverkan.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutställning

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1997 i Tyskland
Handboll i Tyskland
Handbollssäsongen 1997/1998
Sportevenemang i Tyskland
1997